Poko – serie animata canadese
 Poko – città della Repubblica Democratica del Congo
 Poko – gruppo etnico del Sudafrica
 Poko – personaggio de Le bizzarre avventure di JoJo
 André Biyogo Poko – calciatore gabonese